Baureihe 95 steht für:

Güterzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'E 1' der Deutschen Reichsbahn oder deren Nachfolgegesellschaften:
 Baureihe 95.0: Preußische T 20
 Baureihe 95.1: BBÖ 82
 Baureihe 95.2: ČSD-Baureihe 524.1
 Baureihe 95.3: PKP-Baureihe OKz32
 Baureihe 95.66: HBE Tierklasse